Кубок ФРГ по волейболу — второй по значимости, после национального чемпионата, турнир в ряду соревнований волейбольных клубов ФРГ. Проводился в 1973—1991 годах (до объединения ГДР и ФРГ). Всего было 19 розыгрышей трофея, в которых побеждали 6 клубов. В сезоне 1991/92 был проведён первый единый Кубок Германии.

Победители турнира

Титулы

Примечания

См. также 
 Чемпионат ФРГ по волейболу среди женщин
 Кубок ФРГ по волейболу среди мужчин

Ссылки 
 женский Кубок ФРГ по волейболу 

Кубок ФРГ по волейболу